Ganten steht für:

 Ganten SG, einen Ortsteil der Gemeinde Ebnat-Kappel im Kanton St. Gallen, Schweiz

Ganten ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Ganten-Lange, deutsche Juristin, Rechtsanwältin und Richterin
 Detlev Ganten (* 1941), deutscher Mediziner und Wissenschaftsmanager
 Hans Ganten (* 1937) ist ein deutscher Jurist und Baurechtler
 Johann Ganten (1855–1936), deutscher Pädagoge, Gründer des Bremerhavener Bürgerparks